Тестю () — фамилия. Известные носители:
 Тестю, Андре (1926—2005) — монакский автогонщик.
 Тестю, Лео (1849—1925) — французский врач и анатом.
 Тестю, Сандрин (род. 1972) — французская теннисистка.
 Тестю, Сильви (род. 1971) — французская актриса.